Pullicino est un patronyme maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1719–1765), peintre italien ;
 George Pullicino (né en 1964), homme politique maltais ;
 Gérard Pullicino (né en 1958), réalisateur, producteur et compositeur français ;
  (né en 1963), homme politique maltais ;
  (né en 1976), joueur de football maltais.

Étymologie 
Ce nom de famille –peu porté en Italie– est attesté à Malte en 1419 sous les formes Pulluchinu et Pullichin.

C'est la traduction italienne du mot arabe fellūs « poussin » (pulcino en italien).

Notes et références 

Homonymie de patronyme maltais